Holdefleiß ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Holdefleiß (1846–1919), deutscher Agrarwissenschaftler
 Ottomar Holdefleiss (1855–1912), Kunstschmied in Berlin
 Paul Holdefleiß (1865–1940), deutscher Agrarwissenschaftler